Hickersberger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hickersberger (* 1948), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Thomas Hickersberger (* 1973), österreichischer Fußballspieler und -trainer